Platon (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui désigne notamment :

Personnalités 
 Platon, le plus connu, philosophe grec (V-) ;
 Platon le Comique, poète grec de l'Ancienne Comédie ( - ) ;
 Platon, philosophe grec, disciple d'Aristote () ;
 Platon de Bactriane, roi du royaume gréco-bactrien () ;
 Platon de Rhodes, philosophe grec, disciple de Panétios de Rhodes ;
 Platon de Sardes ;

Saints chrétiens 
 Platon de son vrai nom Paul Kulbusch, évêque orthodoxe et premier saint orthodoxe  d'origine estonienne.
 Platon d'Ancyre, frère de saint Antiochus, martyr à Ancyre en Galatie sous Maximien (mort entre 284 et 305) ; fêté le 22 juillet en Occident et le 18 novembre en Orient ;
 Platon de Sakkoudion, fondateur et abbé du monastère de Sakkoudion en Bithynie (mort en 814) ;
 Platon Jovanović ou Platon de Banja Luka, évêque de Banja Luka en Bosnie (mort en 1941).

Patronyme 

 Platon, haut dignitaire byzantin au tournant de l'année 500 ;
 Charles Platon (1886-1944), amiral français, partisan de la collaboration avec l'Allemagne nazie ;
 Nikolaos Platon (1908-1992), archéologue grec ;
 Christiane Platon (1930-2016),  syndicaliste et féministe française ;
 Antoniou Platon, dit Platon, (1968-), photographe portraitiste britannique.

Toponymes 

 Sur la Lune : Platon, cratère d'impact sur la face visible ;
 à Trois-Rivières (Québec, Canada) :
 colline du Platon, lieu historique ;
 rue du Platon, avant 1848 ;
 parc du Platon.

Notes